Тодд Стэшвик — американский актер и писатель. Он известен своими ролями Дейла Мэллоя в «Богатстве» и Дикона в «12 обезьянах».

Ранняя жизнь и карьера 
После выступлений в нескольких местных театрах импровизации он был нанят для гастролей The Second City по США. После постановок в Second City Detroit и Second City Northwest он переехал в Нью-Йорк. Он прошел прослушивание в Saturday Night Live в том же году, когда к актерскому составу присоединился его коллега, выпускник Second City Дэвид Кечнер.

Работа в кино и на телевидении привела его в Лос-Анджелес, где он снял несколько пилотов и сериалов, включая повторяющиеся работы в сериалах MDs, American Dreams, Rodney и Still Standing. У него была значительная роль второго плана в сериале «Богатство», где он играл гнусного кузена Минни Драйвер, пока фильм не был отменен в сентябре 2008 года.

В мае 2018 года было объявлено, что он получил роль доктора Драккена в фильме канала Disney «Ким Пять-с-плюсом», основанном на мультсериале. Премьера фильма состоялась 15 февраля 2019 года.

В сентябре 2020 года Стэшвик появился в качестве гостя в ток-шоу Джорджа Лукаса.

Писательство 
Стэшвик также является соавтором, наряду с художником DC и Marvel Деннисом Калеро, онлайн-комикса Devil Inside, который был выпущен в 2010 году на Comic-Con в Сан-Диего. Он и Калеро встретились, потому что Деннис проиллюстрировал персонажа Тодда из «Героев» в онлайн-комиксе, основанном на сериале. Эти двое решили сотрудничать над своим собственным названием, которое публикуется самостоятельно раз в неделю в традиционной форме сериализованной полосы на личном веб-сайте Стэшвика.

Дьявол внутри рассказывает «историю Джека Спрингхила. он же Дьявол, у которого кризис совести. Он вылетает из ада и приземляется в пустыне Невада. Он не хочет возвращаться, он хочет уволиться. Но есть силы, замышляющие затащить его обратно в ад. Если он не использует свой моджо, он остается вне поля зрения, и они не могут его найти. Но, в конце концов, он дьявол, а старые привычки умирают с трудом, не использовать его силы оказывается сложнее, чем он думал. Человек, оказавшийся между тем, кто он есть, и тем, кем он хочет быть. Он пытается оставаться на шаг впереди своих противников».

Стэшвик и Калеро совместно с каналом Syfy разрабатывают свой пилотный проект «Тайный». Они вдвоем разработают и напишут пилотный сценарий для дерзкой космической приключенческой драмы. Они также будут выступать в качестве соисполнительных продюсеров. Джон Шибан будет руководить сценарием.

Стэшвик и Эми Хенниг в соавторстве написали видеоигру, действие которой разворачивается во вселенной «Звездных войн» для Electronic Arts и Visceral Games. Позже было объявлено, что проект был отменен.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Компьютерные игры

Примечания 

Актёры США